HMS „Oroonoko” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy:
  – 18-działowy slup zdobyty na Francuzach („Orenoque”) w 1782, odbity przez nich w 1785.
  – 12-działowy okręt zakupiony w 1806, sprzedany w 1814.

Przypisy 

Oroonoko
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019